Австрійська футбольна бундесліга 2018—2019 () — 108- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіонат стартував 27 липня 2018. Титул за три тури до закінчення чемпіонату здобув Ред Булл (вшосте поспіль).

Регламент змагань 
В першості брали участь 12 команд: 10 команд, що залишились в Бундеслізі, плюс дві команди, що здобули право змагатись у Бундеслізі країни за підсумками змагань у Першій лізі.

Чемпіонат складався з двох етапів, на першому 12 клубів грали двоколовий турнір, на другому етапі перша шістка вела боротьбу за чемпіонське звання, а друга шістка визначала найгіршу команду. За результатами другого етапу команда, що посіла останнє місце вибула до нижчого дивізіону.

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Лідери чемпіонату

Плей-оф до Ліги Європи 
Півфінал

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 травня 2019

|}

Фінал

| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 травня — 2 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Бундесліга на soccerway 

2018—2019
Австрія
Австрія
2018 в австрійському спорті
2019 в австрійському спорті